Ledoux oder LeDoux ist der Familienname folgender Personen:

 Chris LeDoux (1948–2005), US-amerikanischer Country-Sänger und Rodeo-Reiter
 Charles Ledoux (1892–1967), französischer Boxer
 Claude-Nicolas Ledoux (1736–1806), französischer Architekt
 Claudine Ledoux (* 1959), französische Diplomatin und Politikerin
 Delphine Ledoux (* 1985), französische Sportgymnastin
 Fernand Ledoux (1897–1993), französischer Schauspieler belgischer Herkunft
 Jacques Ledoux (1921–1988), belgischer Filmhistoriker, -konservator und -archivar
 Jake LeDoux (* 1985), kanadischer Schauspieler
 Jeanne-Philiberte Ledoux (1767–1840), französische Malerin
 Joseph LeDoux (* 1949), US-amerikanischer Psychologe und Neurowissenschaftler
 Katia Ledoux (* 1990), französische Mezzosopranistin
 Mathias Ledoux (1953–2005), französischer Regisseur
 Michel Ledoux (* 1958), französischer Mathematiker
 Patrice Ledoux, französischer Filmproduzent

Ledoux steht für:
 Ledoux Carriage, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Le Doux